Kujawsko-pomorska grupa IV ligi jest jedną z 18 grup IV ligi piłki nożnej w Polsce. Występuje w niej 18 drużyn z województwa kujawsko-pomorskiego. Opiekunem rozgrywek jest Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Bydgoszczy.

Sezon 2021/2022

Tabela 

||rowspan=13|

Baraż o mistrzostwo 
Zwycięzca: Unia Solec Kujawski

Sezon 2020/2021 

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa mistrzowska
|-

||rowspan=6|

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa spadkowa
|-
||rowspan=6|

||rowspan=1|

Baraże o IV ligę 
Zespoły, które zajęły miejsca 15 oraz 16 podczas sezonu zasadniczego grupy kujawsko-pomorskiej, zagrały mecz barażowy o utrzymanie w IV lidze z drugimi zespołami Klasy okręgowej, grup kujawsko-pomorskiej I oraz kujawsko-pomorskiej II.

W IV lidze zostaje Start Pruszcz oraz Orlęta Aleksandrów Kujawski.

Sezon 2019/2020 

||rowspan=17|

Sezon 2018/2019 

||rowspan=13|

Sezon 2017/2018 

||rowspan=13|

Sezon 2016/2017 

||rowspan=13|

Sezon 2015/2016 

||rowspan=7|

||rowspan=4|

Sezon 2013/2014 

|rowspan=8 style="background-color:white;"|

 Do III ligi awansowały: Sparta Brodnica i Chełmianka Chełmno.

Sezon 2012/2013 

Awans uzyskały Włocłavia Włocławek i Start Warlubie.

Unia Janikowo została ukarana karą 10 punktów ujemnych za udział w korupcji w sezonie 2004/05.
Unia Janikowo wycofała się z rozgrywek po 18. kolejce.

 IV liga 2012/2013, grupa: kujawsko-pomorska, tabela ligowa na 90minut.pl

Sezon 2011/2012 

Awans uzyskały Pogoń Mogilno i Unia Solec Kujawski.

 IV liga 2011/2012, grupa: kujawsko-pomorska, tabela ligowa na 90minut.pl

Sezon 2010/2011 

Awans uzyskały Sparta/Unifreeze Brodnica i Cuiavia Inowrocław.

Sezon 2009/2010 

Awans uzyskały Unia Solec Kujawski i Chemik Bydgoszcz.

Sezon 2008/2009 
Od sezonu 2008/2009 IV liga stanowi piąty szczebel w hierarchii rozgrywek piłkarskich w Polsce.

 Wda Świecie i Notecianka Pakość awansowały do III ligi, grupy kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej.
 Pogoń Mogilno, Sparta Janowiec Wielkopolski i Kujawiak Kowal spadły do klasy okręgowej.

Sezon 2007/2008

Sezon 2006/2007 

 Kujawiak Włocławek awansował do III ligi, grupy II
 Pomorzanin Serock i Cuiavia Inowrocław spadły do klasy okręgowej

Sezon 2005/2006 

 Victoria Koronowo awansowała do III ligi, grupy drugiej.
 Sparta Janowiec Wielkopolski, Pomorzanin Toruń i Pałuczanka Żnin spadły do klasy okręgowej.

Sezon 2004/2005 

 Zdrój Ciechocinek awansował do III ligi, grupy II
 Wda Świecie i Wisła Nowe spadły do klasy okręgowej

Sezon 2003/2004 

 TKP Toruń awansował do III ligi, grupy II
 Zawisza Bydgoszcz zakwalifikował się do baraży uzupełniających o III ligę
 Start Radziejów i Pomowiec Kijewo Królewskie spadły do klasy okręgowej

Baraże uzupełniające

Półfinały
 4 sierpnia 2004: Zawisza Bydgoszcz  - Jarota Jarocin  0:2 (0:0)
 7 sierpnia 2004: Jarota Jarocin - Zawisza Bydgoszcz 1:0 (0:0)

Sezon 2002/2003 

 Jagiellonka Nieszawa zrezygnowała z awansu do III ligi, grupy II. Jej miejsce zajął Kujawiak Włocławek
 Goplania Inowrocław, LTP Lubanie i Unia Wąbrzeźno spadły do klasy okręgowej

Sezon 2001/2002 

 TKP Toruń awansował do III ligi, grupy II.
 Zawisza/Chemik Bydgoszcz, Promień Kowalewo Pomorskie, Zdrój Ciechocinek, Ziemowit Osięciny i Unia Solec Kujawski spadły do klasy okręgowej.

Sezon 2000/2001 

 Polonia Bydgoszcz awansowała do III ligi.
 Szubinianka Szubin, Kasztelan Papowo Biskupie i Brda Bydgoszcz spadły do klasy okręgowej.

Przypisy 

Sport w województwie kujawsko-pomorskim
Piąty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce